Osoby o tym nazwisku:
 Helena Stattler – polska poetka, matematyczka, nauczycielka, pedagog, autorka podręczników szkolnych, działaczka niepodległościowa i oświatowa
 Juliusz Stattler – polski kompozytor, pedagog i krytyk muzyczny
 Klementyna Stattler – polska poetka, nauczycielka, działaczka niepodległościowa i oświatowa
 Teresa Lewtak-Stattler – polska działaczka społeczna
 Wojciech Stattler – polski malarz